Redonda kan syfta på följande platser:

Antigua och Barbuda 

 Redonda (parish i Antigua och Barbuda),

Grenada 

 Ronde Island, ö,

Spanien 

 Redonda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar